Jméno Albrecht III. označuje vícero osob:
 Albrecht III. Achilles (1414–1486), braniborský kurfiřt, markrabě braniborsko-ansbašský
 Albrecht III. Bavorský (Zbožný; 1401–1460), bavorsko-mnichovský vévoda
 Albrecht III. z Bogenu (1165–1197), hrabě z Bogenu
 Albrecht III. Braniborský (asi 1250–1300), markrabě braniborsko-salzwedelský
 Albrecht III. Habsburský (1349/50-1395), rakouský, korutanský, štýrský a kraňský vévoda a tyrolský hrabě
 Albrecht III. Sasko-Lauenburský, sasko-lauenburský vévoda
 Albrecht III. Sasko-Wittenberský (1375/1380–1422), vévoda sasko-wittenberský
 Albrecht III. Saský (Srdnatý; 1443–1500), vévoda saský, míšeňský markrabě